«Number Ones» — шістнадцята компіляція американського виконавця Майкла Джексона. Випущено 18 листопада 2003 року лейблом Columbia/Epic Label Group.

Списки композицій

Міжнародна версія

Американська версія

Посилання 
 

Альбоми Майкла Джексона